Deutsche Tourenwagen Masters 2016 – trzydziesty sezon serii DTM a zarazem siedemnasty po jej wznowieniu w 2000 roku.

Kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja generalna

Kierowcy 

 † — Kierowca nie ukończył wyścigu, ale był klasyfikowany, ponieważ przejechał 75% dystansu wyścigu.

Zespoły

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii DTM 

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
2016 w sportach motorowych
2016 w Niemczech
2016 w Holandii
2016 w Austrii
2016 w Rosji
2016 na Węgrzech